Grammersdorf ist der Name folgender Orte:

 Grammersdorf (Ratekau), Dorfschaft von Ratekau, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Grammersdorf (Dimbach), Ortsteil von Dimbach, Österreich